Томићи могу бити:

 Томићи (Бар), насељено место у општини Бар, Република Црна Гора
 Томићи (Цетиње), насељено место у општини Цетиње, Република Црна Гора
 Томићи (Врбовско), насељено место града Врбовског, Република Хрватска